Pour, fleuve de Russie ;
 Pour, ancien hebdomadaire belge de gauche radicale fondé en 1973 et incendié en 1981.